Schieche ist der Familienname folgender Persönlichkeiten

 Emil Schieche (1901–1985), schwedischer Archivar, Historiker und Hochschullehrer
 Hertha Schieche (20. Jh.), deutsche Wasserspringerin